Wayne Brown (1930–2019) kanadai jégkorongozó
 Wayne Brown (1969–) angol snookerjátékos
 Wayne Brown (1977–) angol labdarúgó
 Wayne Brown (1977–) angol labdarúgó
 Wayne Brown (1988–) angol labdarúgó